Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Capucins. L'odonyme fait référence à la présence - actuelle ou ancienne - d'un couvent de pères Capucins, nom populaire de la branche apostolique des Franciscains.

en  
 Rue des Capucins, à Arlon; 
 Rue des Capucins, à Bruxelles;
 Rue des Capucins, à Ciney ;
 Rue des Capucins, à Enghien;
 Rue des Capucins, à Gosselies (Charleroi).
 Voer des Capucins (Kapucijnenvoer), à Louvain 
 Venelle des Capucins, à Namur
 Rue des Capucins (Kapucijnenstraat), à Ostende

En  
 Rue des Capucins, à Manresa (Catalogne)

en  

 Rue des Capucins, à Lyon ;
 rue des Capucins, à Merville (Nord);
 rue des Capucins, à Meudon (Hauts-de-Seine) ;
 rue des Capucins, à Reims;
 rue des Capucins, à Rouen ;
 rue des Capucins, à Roscoff;
 avenue des Capucins, à Vernon (Eure)

Au  
 Rue des Capucins, à Luxembourg ;

En  
 Rue des Capucins (Kapucinska ulica), à Bratislava

Voir aussi 
 

Capucins
Ordre des Frères mineurs